Мъглен може да се отнася за:

 Мъглен, историко-географска област в Егейска Македония, Гърция;
 Мъглен, крепост при село Слатина в Егейска Македония, Гърция;
 Мъглен, село в Община Айтос, България.